Иосиф (Осип) Андреевич
 Иосиф Андреевич (XV век) — новгородский боярин
 Иосиф Андреевич (XIV—XV века) — дорогобужский князь, московский боярин